Гвенца́дзе — грузинская фамилия. Известные носители:

 Гвенцадзе, Герман Георгиевич (род. 1939) — советский, российский дипломат,  поэт.
 Гвенцадзе, Иван Николаевич (1907—1990) — Герой Советского Союза.